Název Zlatný potok má více vodních toků:

 Zlatný potok (přítok Mútňanky) – pravostranný přítok Mútňanky na Slovensku v okrese Námestovo
 Zlatný potok (přítok Štítniku) – levostranný přítok Štítniku na Slovensku v okrese Rožňava
 Zlatný potok (přítok Váhu) – levostranný přítok Váhu na Slovensku v okrese Žilina